Manuel Marcillo (Olot, Garrotxa, 1656 - la Seu d'Urgell, 1694) fou un historiador, escriptor, professor i jesuïta català.

Esdevení jesuïta el 1674. I fou professor i catedràtic de filosofia al Col·legi de Cordelles de Barcelona i rector dels de Lleida i la Seu d'Urgell. Publicà Crisis de Cataluña hecha por las naciones estranjeras (Barcelona 1685), dedicada als consellers de Barcelona, que és una descripció geogràfica i un resum d'història de Catalunya, i una notícia dels seus sants i els ordes religiosos, així com de la llengua i les virtuts dels catalans, en defensa de la identitat del país després de la guerra dels Segadors i de la lleialtat tradicional a la monarquia. El capítol VII,“Letras”, conté un apartat sobre l'antiguitat de la literatura catalana, una descripció de les set universitats i un extens i documentat catàleg d'escriptors i escriptores del país, deutor de l'obra de N. Antonio. Se’n feu una traducció llatina i versions fragmentàries al francès i a l'italià.

Referències 

Historiadors catalans històrics
Escriptors olotins
Professors a Catalunya
Jesuïtes catalans
Religiosos catalans històrics
Morts a la Seu d'Urgell
Escriptors catalans històrics
Religiosos garrotxins
Escriptors jesuïtes